Colydium är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Fabricius 1792. Colydium ingår i familjen barkbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Barkbaggar
Colydium